M34 – otwarta gromada gwiazd
 AN-M34 – amerykańska bomba burząca
 M34 – amerykański granat fosforowy